Вахана (,  от , «сидіти, їхати на чомусь») — в індійській міфології — об'єкт або істота (персонаж), що використовується богами як засіб пересування (зазвичай — їздова тварина).

Опис 
Їздові тварини можуть бути як справжніми, так і міфічними, або поєднанням обох типів.

Вахана часто є символом того божества, чиєю їздовою твариною є (Нанді, бик, вахана Шиви, втілює силу і т. д.). Вахани, крім того, примножують силу своїх повелителів (Дурґа не змогла б перемогти демона Махішасуру без допомоги свого вахани — лева Манаштхали) і позначають злі сили і вади, якими керує або які пригнічує божество (Сканда, чия вахана — павич, має владу над марнославством.

Індійські релігійні погляди, крім всього іншого, проповідують потяг кожної людини стати ваханою Бога.

Вахани як правило ставляться коло індуїстських храмів, і за ваханами можна визначити, якому богу присвячений даний храм.

Вахани індійських божеств

Примітки

Індійська міфологія